Джейсон Эдвард Лезак (, род. 12 ноября 1975, Ирвайн, Калифорния, США) — американский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Является одним из немногих олимпийских чемпионов, который не имеет профессионального тренера и сам составляет план тренировок.

Лезак специализируется на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. Так же он является мировым рекордсменом в эстафетах 4×100 м вольным стилем и 4×100 м комплекс. Бывший рекордсмен США на дистанции 100 м вольным стилем, уступая лишь Майклу Фелпсу.

Джейсон Лезак на олимпийских играх 
Олимпиада в Сиднее стала первой для уже не молодого Лезака. Но 24-летний спортсмен без наград не остался. После олимпиады в активе американского пловца уже было две медали: золото в эстафете 4×100 м комплекс и серебро в эстафете 4×100 м вольным стилем.

В Афинах Лезак пополнил свою копилку ещё двумя медалями. Сначала он вместе со своими партнёрами по сборной завоевал бронзу в эстафете 4×100 м метров вольным стилем, а затем в последний день соревнований по плаванию, плывя на последнем этапе в эстафете 4×100 м комплекс, завоевал золото, попутно установив высшее мировое достижение.

На Олимпиаде в Пекине Джейсон сотворил настоящее чудо в эстафете 4×100 м вольным стилем. В Пекинском центре водных видов спорта развернулась борьба между сборными Франции и США. За французов на последнем этапе плыл будущий олимпийский чемпион на дистанции 100 м вольным стилем Ален Бернар. Лезак смог отыграть у Бернара около корпуса преимущества, преодолев свой этап за 46.06 сек, при том, что мировой рекорд составляет 47.05 сек. На третьей для себя Олимпиаде Лезаку наконец-то удалось завоевать первую индивидуальную олимпийскую награду, разделив третье место на дистанции 100 м вольным стилем с бразильцем Сезар Сьелу. Под занавес соревнований по плаванию Джейсон помог Майклу Фелпсу в эстафете 4×100 м комплекс выиграть восьмое золото игр в Пекине и побить рекорд Марка Спитца.

Личные рекорды 
 50 м вольный стиль: 21.98
 100 м вольный стиль: 47.58
 эстафетный этап 100 м вольный стиль: 46.06 (ФИНА не признаёт за мировой рекорд секунды, показанные на эстафетном этапе)

Биография 
Родился в Ирвайне в еврейской семье: его отец Дэвид Лезак — торговец изделиями из кожи, мать Линда Манн — учительница начальных классов. Окончил Калифорнийский университет в Санта-Барбаре.

Ссылки 
 Статья в «Советском спорте» о комбинированной эстафете 4×100 м на Олимпиаде в Пекине

Родившиеся в Ирвайне (Калифорния)
Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию
Члены Международного еврейского спортивного зала славы